Private Pilot Licence, een vliegbrevet
Python programming language, een programmeertaal
Vrije Vaderland Partij, (Partido Pátria Livre) een politieke partij in Brazilië